Horrorfilm Gatto Nero van Lucio Fulci uit 1981, bekend onder de Engelstalige titel The Black Cat
Oscar Gatto, Italiaans wielrenner
Lorenzo Gatto, Belgisch violist
Anthony Gatto, Amerikaans jongleur
Il gatto a nove code, film